Franciszek Paszkowski (1778-1856) – generał brygady armii Księstwa Warszawskiego
 Franciszek Paszkowski (1818-1882) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji
 Franciszek Paszkowski (1853-1926) – doktor prawa, adwokat, poseł na Sejm Krajowy Galicji